Kedawung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedawung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 109,41), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 109,24), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,65), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 111,05), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 111,03), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,19, long 109,19), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 110,24), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,30, long 107,44), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,93), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,89, long 113,14), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 108,53), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 108,89), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 111,93), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 113,16), 
 Desa Kedawung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,01, long 112,19), 

Robotskapade Indonesienförgreningar